Bridport kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Bridport, Tasmanien,

Storbritannien 

 Bridport, Dorset, 

Robotskapade Australienförgreningar